Narsés puede referirse a las siguientes personas:

 Narsés.— General bizantino de tiempos de Justiniano I.
 Narsés (general).— General bizantino de tiempos de Mauricio.
 Narsés (príncipe).— Príncipe persa, nieto de Yezdigerd III.
 Narsés de Armenia.— Rey de Armenia del siglo III.
 Narsés de Iberia.— Príncipe de Iberia del siglo VIII.